След административна реформа в Швеция в сила от 1 януари 1971 в страната чисто технически не съществуват населени места със статут на исторически град (). В страната думата „град“ се използва за гъсто застроени и заселени райони или така наречените селищни центрове (tätort) и се използва предимно за статистически цели. Разговорно повечето селищни центрове продължават да се наричат и възприемат като градове. Преди реформата от 1971 в страната е имало 133 исторически града.

133-те селищни центрове със статут на исторически град в Швеция 

Швеция